— японская анимационная студия, основанная в июле 1979 года. Имеет два подразделения: Larx Entertainment и Lerche.

Работы

Аниме-сериалы 
 Uchuujin Tanaka Tarou (2000—2001)
 Tantei Shounen Kageman (2001—2002)
 Duel Masters (2002—2003)
 Wagamama Fairy Mirmo de Pon! (2002—2005)
 Happy Lesson Advance (2003)
 Zettai Zetsumei: Denjarasu Jii-san (2004—2005)
 Major Dai 1 Series (2004—2005)
 Duel Masters Charge (2004—2006)
 Happy Seven (2005)
 Major Dai 2 Series (2005—2006)
 Tsuyokiss: Cool×Sweet (2006)
 Nerima Daikon Brothers (2006)
 Kashimashi: Girl Meets Girl (2006)
 Yoshinaga-sanchi no Gargoyle (2006)
 Sumomomo Momomo: Chijou Saikyou no Yome (2006—2007)
 Major Dai 3 Series (2007)
 Moonlight Mile (2007)
 Moonlight Mile 2nd Season: Touch Down (2007)
 Venus Versus Virus (2007)
 Net Ghost PiPoPa (2008)
 Fight Ippatsu! Juuden-chan!! (2009)
 Weiß Survive (2009)
 Weiß Survive R (2009)
 Yumeiro Pâtissière (2009—2010)
 Yumeiro Pâtissière SP Professional (2010)
 Meshimase Lodoss-tou Senki Sorette Oishii no? (2014)
 Keppeki Danshi! Aoyama-kun (2017)

Анимационные фильмы 
 Duel Masters (2005)
 Junod (2010)

OVA 
 Lime-iro Senkitan: Nankoku Yume Roman (2004)
 Netrun-mon the Movie (2004)
 Hoshi no Umi no Amuri (2008)
 Isshoni Training: Training with Hinako (2009)
 Fight Ippatsu! Juuden-chan!! Hitou Juudan Tenkuu Onsen (2009—2010)
 Isshoni Sleeping: Sleeping with Hinako (2010)
 Isshoni Training 026: Bathtime with Hinako & Hiyoko (2010)

ONA 
 Keitai Shoujo (2007)
 Double Circle (2013)
 Monster Strike (2015—2016)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Аниме-студии
Компании Токио